Tôd un site d'Égypte antique 
 Les Tramways de l'Ouest du Dauphiné, un réseau de tramways dans l'ouest de l'Isère.
 transit-oriented development, un concept d amenagement urbain.
 Yoan "ToD" Merlo, joueur professionnel français des jeux de stratégie en temps réel Warcraft III et Starcraft II